Ovo je popis predsjednika španjolske vlade od 1833. godine do danas. Prije 1833. godina postojala je dužnos državnog tajnika. Do 1874. funkcija se nazivala predsjednik Vijeća ministara, a od tada se naziva predsjednik Vlade (s nekim povijesnim odstupanjima).

Datum pored svakog imena označava datum početka mandata.

Vladavina Izabele II. (1833. – 1868.)

Marija Kristina Burbonska, kraljica regentica (1833. – 1840.)
1833. – 29. rujna - Francisco Cea Bermúdez (bio je državni tajnik)
1834. – 15. siječnja - Francisco Martínez de la Rosa
1835. 
 7. lipnja - José María Queipo de Llano Ruíz de Saravia
 14. rujna - Miguel Ricardo de Álava Esquivel
 25. rujna - Juan Álvarez Mendizábal (privremeni)
1836. 
 15. svibnja - Francisco Javier Istúriz Montero (privremeni)
 14. kolovoza - José María Calatrava
1837. 
 18. kolovoza - Joaquín Baldomero Fernández Espartero, grof od Luchana
 18. listopada - Eusebio Bardají Azara
 16. prosinca - Narciso Heredia y Begines de los Ríos, grof od Ofalie
1838. 
 6. rujna - Bernardino Fernández de Velasco, vojvoda od Fríasa
 9. prosinca - Evaristo Pérez de Castro Brito
1840.  
 20. srpnja - Antonio González y González
 12. kolovoza - Valentín Ferraz
 29. kolovoza - Modesto Cortázar (privremeni)
 11. rujna - Vicente Sancho
Baldomero Espartero, regent (1840. – 1843.)
1840. – 19. rujna - Joaquín Baldomero Fernández Espartero, grof od Luchana
1841.
 10. svibnja - Joaquín María Ferrer y Echevarría
 20. svibnja - Antonio González y González
1842. – 17. lipnja - José Ramón Rodil y Campillo, markiz od Rodila
Izabela II., kraljica Španjolske (1843. – 1868.)
1843. 
 9. svibnja - Joaquín María López López
 19. svibnja - Álvaro Gómez Becerra
Umjereno desetljeće (1843. – 1854.)
1843.
 23. srpnja - Joaquín María López López
 20. studenog - Salustiano Olózaga
 5. prosinca - Luis González Bravo López de Arjona
1844. – 3. svibnja - Ramón María Narváez Campos
1846. 
 12. veljače - Manuel Pando Fernández de Pineda, markiz od Mirafloresa
 16. ožujka - Ramón María Narváez Campos
 5. travnja - Francisco Javier Istúriz Montero
1847. 
 28. siječnja - Carlos Martínez de Irujo y McKean, vojvoda od Sotomayora
 28. ožujka - Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón
 31. kolovoza - Florencio García Goyena
 4. listopada - Ramón María Narváez Campos, vojvoda od Valencije
1849. 
 19. listopada - Serafín María de Soto, grof od Cleonarda
 20. listopada - Ramón María Narváez Campos, vojvoda od Valencije
1851. – 14. siječnja - Juan Bravo Murillo
1852. – 14. prosinca - Federico Roncali
1853. 
 14. travnja - Francisco Lersundi y Hormaechea
 19. rujna - Luis José Sartorius Tapia, grof od San Luisa
1854. 
 17. srpnja - Fernando Fernández de Córdova Valcárcel
 18. srpnja - Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano
Progresizam (1854. – 1856.)
 19. srpnja - Joaquín Baldomero Fernández Espartero, vojvoda od Victorie i Morella
Liberalna unija (1856. – 1868.)
1856. 
 14. srpnja - Leopoldo O'Donnell Jorís, grof od Lucena
 12. listopada - Ramón María Narváez Campos, vojvoda od Valencije
1857. – 15. listopada - Francisco Armero Peñaranda
1858. 
 14. siječnja - Francisco Javier Istúriz Montero
 30. srpnja - Leopoldo O'Donnell Jorís
1863. – 2. ožujka - Manuel Pando Fernández de Pineda, markiz od Mirafloresa
1864. 
 17. siječnja - Lorenzo Arrazola García
 1. ožujka - Alejandro Mon y Menéndez
 16. rujna - Ramón María Narváez Campos, vojvoda od Valencije
1865. – 21. srpnja - Leopoldo O'Donnell Jorís
1866. – 10. srpnja - Ramón María Narváez Campos, vojvoda od Valencije
1868. 
 23. travnja - Luis González Bravo
 19. rujna - José Gutiérrez de la Concha, markiz od La Habane

Revolucionarno šestogodište (1868. – 1874.)

1868.
 30. rujna - Pascual Madoz Ibáñez (tehnički, Predsjednik Privremene revolucionarne hunte)
 3. listopada - Francisco Serrano y Domínguez, vojvoda od Torre
Francisco Serrano y Domínguez, regent (1869. – 1871.)
1869. – 18. srpnja - Juan Prim y Prats
1870. – 27. prosinca - Juan Bautista Topete y Carballo (privremeni, bio je zamjenjivan gotovo cijelog mandataod Práxedesa Matea Sagaste)
Amadej I., kralj Španjolske (1871. – 1873.)
1871. 
 4. siječnja - Francisco Serrano y Domínguez
 24. srpnja - Manuel Ruiz Zorrilla
 5. listopada - José Malcampo y Monge, markiz od San Rafaela
 21. prosinca - Práxedes Mateo Sagasta
1872. 
 26. svibnja - Francisco Serrano y Domínguez (Juan Bautista Topete y Carballo bio je privremeni do njegovog dolaska)
 13. lipnja - Manuel Ruiz Zorrilla

Španjolska Prva Republika (1873. – 1874.) Predsjednik Vijeća ministara (Predsjednik izvršne vlasti) i Predsjednik Republike bile su objedinjene funkcije
1873. 
 11. veljače - Estanislao Figueras y Moragas
 11. lipnja - Francisco Pi y Margall
 18. lipnja - Nicolás Salmerón Alonso
 7. rujna - Emilio Castelar y Ripoll
Prezidencijalistička republika (siječanj 1874.- prosinac 1874.) Predsjedništvo Francisca Serrana Domíngueza
1874. 
 3. siječnja - Francisco Serrano y Domínguez
 13. svibnja - Juan Zavala de la Puente
 3. rujna - Práxedes Mateo Sagasta

Druga restauracija (1874. – 1923.)

Vladavina Alfonsa XII. (1874. – 1886.)
Alfons XII., kralj Španjolske (1874-1885)

1874. – 31. prosinca - Antonio Cánovas del Castillo (formalno, bio je predsjednik Ministarstvaregencije do 9. siječnja 1875.) 
1875. 
 12. rujna - Joaquín Jovellar Jover 
 2. prosinca - Antonio Cánovas del Castillo
1879. 
 7. ožujka - Arsenio Martínez-Campos Antón
 9. prosinca - Antonio Cánovas del Castillo
1881. – 8. veljače - Práxedes Mateo Sagasta
1883. – 13. listopada - José Posada Herrera 
1884. – 18. siječnja - Antonio Cánovas del Castillo

Vladavina Alfonsa XIII. (1885. – 1931.)
Marija Kristina od Habsburg-Lorena, kraljica regentica (1885. – 1902.)

1885. – 27. studenog - Práxedes Mateo Sagasta
1890. – 5. srpnja - Antonio Cánovas del Castillo
1892. – 11. prosinca  - Práxedes Mateo Sagasta
1895. – 23. ožujka - Antonio Cánovas del Castillo 
1897. 
 8. kolovoza - Marcelo de Azcárraga Palmero (privremeni do 21. kolovoza)
 4. listopada - Práxedes Mateo Sagasta
1899. – 4. ožujka - Francisco Silvela le Vielleuze 
1900. – 23. listopada - Marcelo de Azcárraga Palmero
1901. – 6. ožujka - Práxedes Mateo Sagasta

Alfons XIII., kralj Španjolske (1902. – 1931.)

1902. – 6. prosinca - Francisco Silvela y de Le-Vielleuze
1903. 
 20. srpnja - Raimundo Fernández Villaverde, markiz od Pozo Rubio
 5. prosinca - Antonio Maura Montaner
1904. – 16. prosinca - Marcelo de Azcárraga Palmero
1905. 
 27. siječnja - Raimundo Fernández Villaverde, markiz od Pozo Rubio
 23. lipnja - Eugenio Montero Ríos
 1. prosinca - Segismundo Moret y Prendergast
1906. 
 6. srpnja - José López Domínguez
 30. studenog - Segismundo Moret y Prendergast
 4. prosinca - Antonio Aguilar y Correa, markiz od Vega de Armijo
1907. – 25. siječnja - Antonio Maura Montaner
1909. – 21. listopada - Segismundo Moret y Prendergast
1910. – 9. veljače - José Canalejas y Méndez 
1912. 
 12. studenog - Manuel García Prieto, markiz od Alhucemasa
 14. studenog - Álvaro de Figueroa y Torres, grof od Romanonesa
1913. – 27. listopada - Eduardo Dato Iradier
1915. – 9. prosinca - Álvaro de Figueroa y Torres, grof od Romanonesa  
1917. 
 19. travnja - Manuel García Prieto, markiz od Alhucemasa 
 11. lipnja - Eduardo Dato Iradier
 3. studenog - Manuel García Prieto, markiz od Alhucemasa
1918. 
 22. ožujka - Antonio Maura y Montaner
 9. studenog - Manuel García Prieto, markiz od Alhucemasa 
 5. prosinca - Álvaro de Figueroa y Torres, grof od Romanonesa  
1919. 
 15. travnja - Antonio Maura Montaner  
 20. srpnja - Joaquín Sánchez de Toca Calvo
 12. prosinca - Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar
1920. – 5. svibnja - Eduardo Dato Iradier
1921. 
 8. ožujka - Gabino Bugallal Araújo, grof od Bugallala (privremeni)
 13. ožujka - Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar 
 14. kolovoza - Antonio Maura Montaner 
1922. 
 8. ožujka - José Sánchez-Guerra Martínez
 7. prosinca - Manuel García Prieto, markiz od Alhucemasa
Diktatura Prima de Rivere (1923. – 1930.)
1923. – 15. rujna - Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella (Jefe del Gobierno hasta el 3 de diciembre de 1925)
Dictablanda (1930. – 1931.)
1930. – 30. siječnja - Dámaso Berenguer Fusté, vojvoda od Xauena
1931. – 18. veljače - Juan Bautista Aznar y Cabanas

Druga Republika (1931. – 1939.)
Privremena vlada (travanj-listopad 1931.)
1931. – 14. travnja - Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Partido Republicano Conservador)
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, predsjednik Republike (1931. – 1936.)

Vladavina reformista (1931. – 1933.)
1931. – 14. listopada - Manuel Azaña Díaz (Acción Republicana) (sastavio vladu nakon izbora 1931.)

Vladavina radikala (1933. – 1936.)
1933.
 12. rujna - Alejandro Lerroux García (Partido Republicano Radical) (sastavio vladu nakon izbora 1933.)
 9. listopada - Diego Martínez Barrio (Partido Republicano Radical)
 16. prosinca - Alejandro Lerroux García (Partido Republicano Radical)
1934. 
 28. travnja - Ricardo Samper Ibáñez (Partido Republicano Radical)
 4. listopada - Alejandro Lerroux García (Partido Republicano Radical)
1935. 
 25. rujna - Joaquín Chapapietra y Torregrosa (nezavisni)
 14. prosinca - Manuel Portela Valladares (nezavisna

Vlada Narodnog fronta (veljača-srpanj 1936.)
1936. – 19. veljače - Manuel Azaña Díaz (Frente Popular, Izquierda Republicana) (sastavio vladu nakon izbora 1936)
Manuel Azaña Díaz, predsjednik Republike (1936. – 1939.)
1936.
 10. svibnja - Augusto Barcia Trelles (Frente Popular, Izquierda Republicana)
 13. svibnja - Santiago Casares Quiroga (Frente Popular, Izquierda Republicana)

Španjolski građanski rat (1936. – 1939.)
1936.
 19. srpnja - Diego Martínez Barrio (Frente Popular, UR)
 19. srpnja - José Giral Pereira (Frente Popular, IR)
 4. rujna - Francisco Largo Caballero (Frente Popular, PSOE)
1937. – 17. svibnja - Juan Negrín López (Frente Popular, PSOE)
Nacionalno vijeće obrane (3. – 31. ožujka 1939.)
1939. – 3. ožujka - José Miaja Menant

Predsjedništvo Vlade u izbjeglištvu (1939. – 1977.)
1939. - Juan Negrín López (nastavio obnašati dužnost u izbjeglištvu)
1945. – 17. kolovoza - José Giral Pereira
1947.
 veljača - Rodolfo Llopis Ferrándiz
 kolovoz - Álvaro de Albornoz y Liminiana
1951. - Félix Gordón Ordás
1960. - Emilio Herrera Linares
1962. - Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña
1971. - Fernando Valera Aparicio
(ova funkcija ukinuta je Deklaracijom Predsjedništva i Vlade Republike Španjolske u izbjeglištvu 21. lipnja 1977.)

 Francova diktatura (1939. – 1975.) 
Francisco Franco Bahamonde (1939. – 1975.) šef države
 1. listopada 1939. - Francisco Franco Bahamonde
 9. lipnja 1973. - Luis Carrero Blanco (izabrao ga Franco)
 20. listopada 1973. - Torcuato Fernández Miranda (privremeni)
 31. prosinca 1973. - Carlos Arias Navarro (izabrao ga Franco)

 Restauracija monarhije (1975.- )

Ivan Karlo I., kralj Španjolske (22. studenog 1975.- )

Demokratska tranzicija (1975. – 1982.)
 1. srpnja 1976. - Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil (privremeni)
 3. srpnja 1976. - Adolfo Suárez González - (UCD) (izabrao ga kralj Ivan Karlo I. 1976., pobijedio na izborima 1977.)
 3. ožujka 1978. - Adolfo Suárez González - (UCD) (pobijedio na izborima 1979.)
 25. veljače 1981. - Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo - (UCD) (izabran u Parlamentu nakon što je Adolfo Suárez podnio ostavku)

Puna demokracija (1982.- )
 1. prosinca 1982. - Felipe González Márquez - (Partido Socialista Obrero Español) (pobijedio na izborima 1982., 1986., 1989. i 1993.)
 4. svibnja 1996. - José María Aznar López - (Partido Popular) (pobijedio na izborima 1996. i 2000.)
 17. travnja 2004. - José Luis Rodríguez Zapatero - (Partido Socialista Obrero Español) (pobijedio na izborima 2004. i 2008. godine)
 20. prosinca 2011. - Mariano Rajoy - (Partido Popular'') (pobijedio na izborima 2011.)

Poveznice
 Popis španjolskih vladara

Predsjednici Vlada
Španjolska